El término fuso puede hacer referencia a:

 Un tipo de rombo empleado en heráldica, el losange.
 Un arcaísmo para referirse a un huso. 
 El nombre común de la planta Typha angustifolia.
 El nombre común de la planta Typha latifolia.
 Fuso, una población en Asturias, España.
 La romanización del término japonés '''fusō.